Cármenes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cármenes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cármenes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar